Santa Maria de Claret o Mare de Déu de l'Esperança de Claret, església parroquial romànica del poble de Claret al terme municipal de Tremp (Pallars Jussà)
 Santa Maria de Claret (Bages)
 Santa Maria de Claret (Torà)